Františka Orleánská (Françoise Marie Amélie; 14. srpna 1844 – 28. října 1925) byla členkou rodu Bourbon-Orléans a sňatkem vévodkyní z Chartres.

Orleánská princezna 
Františka se narodila v Neuilly-sur-Seine jako dcera prince Františka ze Joinvillu (syn Ludvíka Filipa) a princezny Františky Brazilské (dcera Petra I. Brazilského).

Vévodkyně ze Chartres 
11. června 1863 se v Kingstonu v Anglii provdala za svého bratrance Roberta Bourbonsko-Orleánského ze Chartres. Měli spolu pět dětí. Františka zemřela v Château de Saint-Firmin.

Potomci 
 Marie Orleánská (13. ledna 1865 – 4. prosince 1909), ⚭ 1885 Valdemar Dánský (27. října 1858 – 14. ledna 1939)
 Robert Orleánský (11. lefdna 1866 – 30. května 1885)
 Jindřich Orleánský (16. října 1867 – 9. srpna 1901), svobodný a bezdětný
 Markéta Orleánská (26. ledna 1869 – 31. ledna 1940), ⚭ 1896 Marie Armand Patrice de Mac Mahon (10. června 1855 – 23. května 1927), 2. vévoda z Magenty
 Jan Orleánský (4. září 1874 – 25. srpna 1940), vévoda z Guise, ⚭ 1899 Isabela Orleánská (7. května 1878 – 21. dubna 1961)

Vývod z předků

Tituly a oslovení 
 14. srpna 1844 – 11. června 1863: Její Královská Výsost princezna Františka Orleánská
 11. června 1863 – 5. prosince 1910: Její Královská Výsost vévodkyně ze Chartres
 5. prosince 1910 – 28. října 1925: Její Královská Výsot vévodkyně vdova ze Chartres

Reference

Externí odkazy 
 

Francouzské kněžny (Orléans)
Narození 14. srpna
Úmrtí 28. října
Narození v roce 1844
Úmrtí v roce 1925
Narození v Neuilly-sur-Seine
Pohřbení v Královské kapli v Dreux
Ženy